Duitsland:
Michelbach (Hunsrück), een plaats en gemeente in de deelstaat Rijnland-Palts
Michelbach (Marburg), een stadsdeel van Marburg in de deelstaat Hessen 
Michelbach (Usingen), een plaats in de gemeente Usingen in de deelstaat Hessen
Michelbach (Westerwald), een plaats en gemeente in de deelstaat Rijnland-Palts
Michelbach an der Bilz, een plaats en gemeente in de deelstaat Baden-Württemberg
Wald-Michelbach, is een gemeente in de deelstaat Hessen

Frankrijk:
Michelbach (Frankrijk), een plaats in de gemeente Aspach-Michelbach in het departement Haut-Rhin
Michelbach-le-Bas, een gemeente in het departement Haut-Rhin
Michelbach-le-Haut, een gemeente in het departement Haut-Rhin

Oostenrijk:
Michelbach (Oostenrijk), een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk